L'anglicisme aliasing, construit du latin , « autrement » et du gérondif anglais en ajoutant ing au nom utilisé comme verbe, désigne les problèmes causés quand un signal peut représenter plusieurs phénomènes.

Traitement du signal 
Le premier usage de aliasing, chronologiquement, se trouve en traitement du signal. Il désigne une situation où un signal indésirable dérivé de celui qu'on a transmis apparaît mélangé à celui-ci.
 Le repliement de spectre crée des problèmes d'aliasing :
 en détection superhétérodyne dans un récepteur radio,
 en échantillonnage,
En image matricielle ou vidéo, le moiré est une forme d'aliasing.

Par extension, on appelle aussi aliasing le crénelage qui apparaît dans le rendu en image matricielle (bitmap) d'un élément géométrique ou d'une image vectorielle.

Programmation 
En programmation informatique,
  désigne une situation où plus d'une référence permet d'accéder à une même donnée.
 alias est une commande POSIX qui permet de relier un identifiant à une définition.